Panta rei (starogrčki Πάντα ῥεῖ panta rhei, skraćenica od Τα Πάντα ῥεῖ ta panta rhei), što znači "sve teče", je znamenita fraza koju je prvi izrekao Simplicije iz Cilicije kako bi opisao jedan od koncepata Heraklitove filozofije. Fraza se često pogrešno pripisuje Heraklitu, iako nje nema u sačuvanim Heraklitovim spisima ili kasnijim citatima.

 Heraklit#Panta rhei, za koncept u Heraklitovoj filozofiji
Panta Rei također označava fiktivno tajno društvo u romanu Foucaultovo klatno Umberta Eca .
Panta Rhei (glazbeni sastav), mađarski rock sastav
Panta Rei (album), studijski album Đorđa Balaševića
Panta Rei (Jelena Tomašević), debitatnstki album Jelene Tomašević

Vidi još 
 Hōjōki – japanski izraz
 Omnia mutantur, Tempora mutantur – latinski izraz

Izvori